Reynolds Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reynolds Township (Arkansas)
 Reynolds Township (Illinois)
 Reynolds Township (Michigan)
 Reynolds Township (Minnesota)